Метеорит Northwest Africa 12690, NWA 12690 () — пятый по размеру из обнаруженных марсианских метеоритов массой около 9,1 кг, найденный 16 декабря 2018 года в Северо-Западной Африке.

История 
NWA 12690 был найден 16 декабря 2018 года малийским кочевником недалеко от Ахемелемля в Северо-Западной Африке и куплен в 2019 году Беном Хефнагельсом в Нигере.

Исследования фрагментов метеорита провели Ансгар Грешак из Берлинского музея естествознания и, по инициативе Бена Хефнагельса, Пол Карпентер из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Характеристики 
Метеорит представляет собой крупный зеленоватый экземпляр диабазовой структуры с небольшой коркой плавления. Состоит, в основном, из кальциевых пироксенов размером до 3 мм и зёрен , а также включений ильменита, ульвёшпинели,  и пирротина. Имеются зоны  распада, состоящие из насыщенного железом пироксена, фаялита и кремнезема, и множество очагов ударного расплава.

Примечания 

Марсианские метеориты
2018 год в науке